A 2021-es női röplabda-Európa-bajnokság a 32. a sportág történetében. A tornát augusztus 18. és  szeptember 4. között közösen rendezte Szerbia, Horvátország, Bulgária és Románia. Az Eb-t Olaszország nyerte, története során harmadszor.

Résztvevők

Helyszínek

Lebonyolítás 
A tornán 24 ország válogatottja vett részt. A csapatokat négy darab hat csapatból álló csoportokba sorsolták. A csoportmérkőzések után az első négy helyezett jutott tovább. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
 

Röplabda
Női röplabda-Európa-bajnokság